A 25 139-es számú mellékút egy rövid, nagyjából 3,5 kilométeres, öt számjegyű országos közút a Bükk hegységben; nagyrészt  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében húzódik, de utolsó szakasza és végpontja Heves megye területén található.

Nyomvonala 
A 2513-as útból ágazik ki, annak a 14+350-es kilométerszelvénye közelében, délnyugat felé, Miskolc és Mályinka közigazgatási határvonalától nem messze, de miskolci területen. A 2+600-as kilométerszelvénye táján elhalad Miskolc, Mályinka és a Heves megyei Nagyvisnyó hármashatára mellett, majd utóbbi területére lép át. A bánkúti síközpont buszfordulójával ér véget, teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,551 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 8.

Jegyzetek 

25139
25139
25139
Bükk-vidék